Modell H oder Model H steht für:

  Oldsmobile Flying Roadster Modell H, Automodell der Marke Oldsmobile, siehe Oldsmobile Flying Roadster
 Henderson Model H, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model H
 Yellow Cab Model H, US-amerikanisches Taximodell
 Wright Model H, Flugzeug der Brüder Wright

Abkürzung